Георги Христов Хаджиделев е български комунистически активист.

Биография 
Роден е през 1894 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция. Баща му Христо Хаджидельов е революционер, член на ВМОРО, майка му е Тина (Екатерина) Христова Измирлиева, по чиято линия е първи братовчед на Христо Смирненски. По-голям негов брат е Петър Хаджиделев.

Завършва турската гимназия в Битоля, а по-късно Военното училище в София. През Първата световна война е подпоручик, взводен командир в Шестдесет и трети пехотен полк. За отличия и заслуги през втория период на войната е награден с орден „За храброст“, IV степен. След войните заедно с брат си Петър е във Виена, изучава модерно кошничарство – изработване на абажури, виенски столове, фотьойли.

Заради връзките си с Тодор Паница е арестуван веднага след атентата в църквата „Света Неделя“ (16 април 1925 година). Закаран е в Дирекцията на полицията и безследно изчезва.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Български комунисти до 1944 година
Жертви на Априлските събития в България (1925)
Тридесет и седми випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български подпоручици
Български офицери от Македония
Български революционери от Македония